Un Conseil de l'Ordre est un organisme professionnel, administratif et juridictionnel. En France, il en existe dans de nombreuses professions, dont :
 Ordre national des pharmaciens 
 Conseil de l'Ordre des avocats
 Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes
 Conseil de l'Ordre des médecins
 Conseil national de l'Ordre des architectes
 Conseil national de l'Ordre des sages-femmes
 L'Ordre des experts-comptables
 L'Ordre national des chirurgiens dentistes
 L'Ordre national des infirmiers

Autre 
 Le Conseil de l'Ordre, organe de direction du Grand Orient de France
 équivalent du Conseil Fédéral de la Grande Loge de France